Tulyholowe (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tulyholowe (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Tulyholowe (Krolewez), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez